

Клоувер — місто, штат Південна Кароліна
 Клоувер — місто, штат Вісконсин
 Клоувер Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсільванія
 Клоувер — переписна місцевість, штат Вірджинія